Сан-Джермано ()

Сан-Джермано-Верчеллезе — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі
 Сан-Джермано-дей-Беричі — муніципалітет у регіоні Венето, провінція Віченца
 Сан-Джермано-Кізоне — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 П'єдімонте-Сан-Джермано — муніципалітет у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне
 Сан-Джермано — середньовічна назва міста Кассіно (з 949 до 1863 року)

Див. також 

 Джермано